Флаг муниципального образования Новодереве́ньковский райо́н Орловской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 30 ноября 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6357.

Описание 
«Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее посередине жёлтое изображение рога изобилия поверх короткого участка белой волнистой нисходящей полосы, а вблизи древка и свободного края — жёлтые изображения колосьев, по четыре с каждой стороны».

Символика 
Флаг муниципального образования Новодеревеньковский район Орловской области составлен на основании герба Новодеревеньковского района по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Новодеревеньковский район располагается на востоке Орловской области в месте, славящемся своими богатыми плодородными почвами. На протяжении веков основным занятием местных жителей было земледелие. И сегодня основой экономики района является сельскохозяйственное производство: большая часть территории распахана и используется под посевы. Здесь выращивают рожь, пшеницу, ячмень, картофель, кукурузу.

Новодеревеньковский район родина не только богатых урожаев. Здесь на опытном хозяйстве Моховое, принадлежавшем Иосифу Николаевичу Шатилову, закладывалась основа научного ведения сельского хозяйства.

В 1911 году основоположник российского семеноводства П. И. Лисицын начал на Шатиловской станции первые работы по селекции. Уже в 1914 году был выведен селекционный овёс «Шатиловский 33» и многие другие культуры.

С именем Иосифа Николаевича связано много научных разработок. Одна из них — Шатиловский лес, реализованная на территории современного Новодеревеньковского района, стала известна и с успехом применялась во многих странах мира. Шатиловский лес — один из первых объектов противоэрозионного лесоразведения в условиях степи, имеющий не только научное, но и огромное практическое полезащитное значение.

Красный цвет и река, обозначенная белой волнистой нисходящей полосой, заимствованы из герба рода Шатиловых. Дополненная рогом изобилия и жёлтыми колосьями композиция флага района символизирует богатые сельскохозяйственные традиции, бережное сохранение исторического наследия и плодородие Новодеревеньковской земли.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Красный цвет — символ труда, мужества, силы, красоты и праздника.

История 
Первый флаг муниципального образования Новодеревеньковский район был утверждён 18 мая 2010 года решением Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов № 31/5. Описание флага гласило:

«Флаг Новодеревеньковского района представляет собой прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3 и воспроизводящее фигуры герба района: восемь золотых колосьев, крест накрест реку, обозначенную серебром, диагонально с правого верхнего к левому нижнему углу, и золотой рог изобилия».

Символика первого флага повторяет символику ныне действующего флага.

Примечания